Пуласки има више значења:
 Округ Пуласки (Џорџија)
 Округ Пуласки (Арканзас)
 Округ Пуласки (Вирџинија)
 Округ Пуласки (Илиноис)
 Округ Пуласки (Индијана)
 Округ Пуласки (Кентаки)
 Округ Пуласки (Мисури)
 Пуласки (Охајо)
 Пуласки (Џорџија)
 Пуласки (Ајова)
 Пуласки (Њујорк)
 Пуласки (Висконсин)
 Пуласки (Тенеси)